YBE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Uranium City (Saskatchewan) (Canada)
 ybe – codice ISO 639-3 della lingua yugur occidentale